

Osoby 
 Adrián Cortés – meksykański piłkarz występujący na pozycji lewego obrońcy
 Agustín Cortés Soriano – hiszpański duchowny katolicki, biskup Sant Feliu de Llobregat
 Alfonso Cortés Contreras – meksykański duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita León od 2012
 Andrés Cortés y Aguilar – hiszpański malarz pochodzący z Sewilli
 Augustyn Caloca Cortés – święty Kościoła katolickiego, prezbiter, męczennik
 Bruno Cortês – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji lewego obrońcy
 César Cortés – chilijski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Davi Cortes da Silva – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji środkowego obrońcy
 David Cortés Caballero – hiszpański piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy
 Efraín Cortés – kolumbijski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy
 Félix Cortes – filipiński strzelec, olimpijczyk
 Hernán Cortés – hiszpański konkwistador, znany przede wszystkim jako zdobywca Meksyku
 Javier Cortés – meksykański piłkarz występujący na pozycji ofensywnego pomocnika
 Joaquín Cortés – hiszpański tancerz baletowy i flamenco pochodzenia romskiego
 Joanna Cortés – polska śpiewaczka operowa
 Józef (Cortes y Olmos) – meksykański duchowny katolicki
 Juan Cortés – meksykański zapaśnik w stylu klasycznym
 Juan Donoso Cortés – hiszpański pisarz i dyplomata
 Julio César Cortés – piłkarz urugwajski, napastnik, rozgrywający
 Julito Cortes – filipiński duchowny rzymskokatolicki, biskup Dumaguete
 Luis Albeiro Cortés Rendón – kolumbijski duchowny rzymskokatolicki, od 2015 biskup pomocniczy Pereira
 Luis Cortés – kolumbijski zapaśnik walczący w obu stylach
 Marcelino García Cortés – hiszpański wioślarz
 Max Cortés – hiszpański aktor, scenarzysta, producent i reżyser filmów pornograficznych
 Máximo Cortés – hiszpański kierowca wyścigowy
 Óscar Cortés – piłkarz kolumbijski grający na pozycji obrońcy lub pomocnika
 Ricardo Cortés Lastra – kolumbijski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy
 Roberto Cortés – chilijski piłkarz grający na pozycji bramkarza
 Santiago Cortés – salwadorski piłkarz, reprezentant kraju grający na pozycji obrońcy
 Urbano Navarrete Cortés – hiszpański duchowny katolicki, jezuita, kardynał

Miejscowości i jednostki administracyjne 
 Cortes – gmina w Hiszpanii, w prowincji Nawarra, w Nawarze
 Cortés – departament w północno-zachodnim Hondurasie
 Cortes de Aragón – gmina w Hiszpanii, w prowincji Teruel, w Aragonii
 Cortes de Arenoso – gmina w Hiszpanii, w prowincji Castellón, w Walencji
 Cortes de Baza – gmina w Hiszpanii, w prowincji Grenada, w Andaluzji
 Cortes de la Frontera – miasto w południowej Hiszpanii w Andaluzji leżące w prowincji Malaga
 Cortes de la Frontera – stacja kolejowa w miejscowości Cortes de la Frontera, w prowincji Malaga, w Hiszpanii
 Cortes de Pallás – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja
 Cortes y Graena – gmina w Hiszpanii, w prowincji Grenada, w Andaluzji
 Puerto Cortés – miasto w północno-zachodnim Hondurasie
 Puerto Cortés (gmina) – gmina w północnym Hondurasie
 San Antonio de Cortés – gmina w północnym Hondurasie, w departamencie Cortés
 Senador Cortes – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais

Inne  
 Paso de Cortés – przełęcz w Kordylierze Wulkanicznej w Meksyku, łącząca wulkany Popocatépetl i Iztaccíhuatl

Zobacz też 
 Cortez
 Kortez – polski muzyk